Анн-П'єр Монтеск'ю (1739—1798) — французький аристократ, генерал часів Французької революції.
 Роберт де Монтеск'ю (1855—1921) — французький письменник, денді, колекціонер, бібліофіл і покровитель мистецтв, характерна фігура кінця століття.
 Франсуа-Ксав'є-Марк-Антуан де Монтеск'ю-Фезенсак (1757—1832) — французький політичний діяч, член Французької академії.

 Монтеск'ю — кантон у Франції, регіон Південь — Піренеї, департамент Жер.
 Монтеск'ю — муніципалітет у Франції, в регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.